Dehab Debesay, femme politique éthiopienne
Fregalsi Debesay (né en 1986), coureur cycliste érythréen
Kindishih Debesay (né en 1991), coureur cycliste érythréen
Mekseb Debesay (né en 1991), coureur cycliste érythréen
Mossana Debesay (née en 1993), coureuse cycliste érythréenne